Okkergul randøje (Coenonympha pamphilus) er en sommerfugl, som tilhører takvingefamilien. Den er udbredt i Eurasien og det nordvestlige Afrika, og den foretrækker mere tørre habitater end andre arter i dens slægt. Værtsplanter for larverne af denne art tilhører græs-familien, især Fåre-Svingel og Almindelig Rapgræs.

Kilder og henvisninger 

 
 Okkergul randøje på lepidoptera.dk

Randøjer
Danmarks dagsommerfugle